Tenna kan syfta på

 Tenna (japansk tideräkning) – en period i den japanska tideräkningen 1681–1684 under kejsare Reigen

Geografi

Italien 

 Fiume Tenna, vattendrag, 
 Tenna, Trento, kommun, Trentino-Alto Adige, Provincia di Trento,

Schweiz 

 Tenna, Graubünden, ort,  

Robotskapade Italienförgreningar